Öller oder Oeller ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Oeller (* 1961), deutsche Filmproduzentin
 Burkhardt Öller (1942–2014), deutscher Fußballspieler
 Florian Oeller (* 1979), deutscher Drehbuchautor
 Helmut Oeller (1922–2016),  deutscher Fernsehdirektor
 Josef Öller (1949–2008), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Tobias Öller (* 1974), deutscher Kabarettist, Bühnenkünstler, Musiker und Autor

Siehe auch:
 Oellers